Кугуар — американська назва для пуми

Авіатехніка 

 AS 532 Cougar — вертоліт
 Grumman F-9 Cougar — модифікація винищувача Grumman F-9
 Gulfstream American GA-7 Cougar — легкий літак

Авто 
 Ford Cougar — спортивний автомобіль
 ACE Cougar — автобус

Бронетехніка 
 Кугуар (бронемашина) — американський автомобіль класу MRAP (із захистом від мін і засідок)
 KRAZ Cougar — український бронеавтомобіль виробництва Кременчуцького автомобільного заводу за ліцензією канадсько-еміратської компанії Streit Group
 AVGP Cougar

Зброя 
 Beretta Cougar — комерційна назва пістолета Beretta 8000